Дуплино:
 Дуплино — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Новленское сельское поселение.
 Дуплино — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Старосельское сельское поселение.